Тери може да се отнася за:
 , град в Монтана, САЩ

 Хора
 Джон Тери (р. 1980), английски футболист
 Леон Тери (1879-1909), френски автомобилен състезател
 Фернандо Белаунде Тери (1912-2002), пеурански политик